Johannes Harpprecht ist der Name folgender Personen:

* Johannes Harpprecht (I) (1560–1639), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johannes Harpprecht (II) (1693–1750), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Tübingen

Siehe auch:
 Johann Harpprecht